Caiman wannlangstoni es una especie extinta de caimán que vivió en la Amazonia durante mediados y finales del período Mioceno. Los fósiles de C. wannlangstoni han sido hallados en la Formación Pebas cerca de Iquitos en Perú y en la Formación Urumaco en Venezuela, e incluyen cráneos parciales y huesos craneanos aislados. La especie fue descrita por primera vez en 2015, y su nombre es en homenaje a Wann Langston, Jr., un paleontólogo que estudió a los crocodilianos extintos de Sudamérica por varias décadas. Los rasgos que en conjunto distinguen a C. wannlangstoni de otros caimanes incluyen un hocico alto, un margen superior de la mandíbula ondulado, una abertura nasal grande y dirigida hacia arriba, y dientes romos en la parte posterior de las mandíbulas. Basándose en el tamaño de sus cráneos, se estima que la longitud corporal completa sería de entre 211 a 227 centímetros.

C. wannlangstoni vivió mientras se producía un enorme cambio climático y ecológico en Sudamérica entre el Mioceno medio hasta finales del mismo período. Los fósiles más antiguos de esta especie provienen de la Formación Pebas, la cual fue depositada hace unos 13 millones de años sobre una vasta área de la Amazonia conocida como el sistema Pebas. El sistema Pebas se desarrolló al inicio del Neógeno, coincidiendo con la fase principal del levantamiento de la cordillera de los Andes y la formación de una gigantesca cuenca de drenaje (de más de un millón de kilómetros cuadrados) que se extendía de los Andes hasta el mar Caribe. Durante esta época C. wannlangstoni pudo haber habitado ciénagas y pantanos pobres en oxígeno, alimentándose de moluscos de concha dura junto a otras especies de caimanes con dentaduras para triturar como Gnatusuchus pebasensis y Kuttanacaiman iquitosensis. Hace unos 10.5 millones de años, el levantamiento continuado de los Andes terminó por separar la región de Pebas en tres cuencas menores: la del Magdalena, del Orinoco y la cuenca amazónica. Los restos más recientes de C. wannlangstoni provienen de la Formación Urumaco, la cual fue depositada durante el Mioceno tardío hace entre 9 a 6 millones de años en la primitiva cuenca del Orinoco. En esta época C. wannlangstoni debió de haber vivido en ambientes de ríos más ricos en oxígeno y de flujo más rápido. Este aparece junto a varias otras especies de caimanes, incluyendo a Caiman brevirostris y Globidentosuchus brachyrostris, que también tenían dentaduras para triturar. Esta asociación de caimanes de dentadura especializada es parecida a la que se encontraba en la Formación Pebas, pero ya no es hallada en las cuencas del Magdalena y del Amazonas a finales del Mioceno, lo que sugiere que el Orinoco pudo haber sido el último refugio para este tipo de caimanes antes de su extinción.

La posición filogenética de C. wannlangstoni con respecto a otros caimanes es interesante ya que representa una especie más derivada que otros caimanes trituradores como Gnatusuchus, Globidentosuchus y Kuttanacaiman, los cuales parecen haber sido los miembros más basales del grupo Caimaninae. Por lo tanto, es probable que la dentadura trituradora estuviera presente en los ancestros de los caimanes pero luego se perdiera, para ser readquirida después por C. wannlangstoni. A continuación se presenta un cladograma mostrando este patrón evolutivo, resaltando las especies de caimanes trituradores en negrita:

Referencias

Enlaces externos 

wannlangstoni
Crocodilomorfos extintos de América del Sur
Crocodilomorfos del Mioceno
Animales extintos descritos en 2015